Francisco González puede referirse a:

 Francisco González: músico chileno, baterista de Los Tetas.
 Francisco González (1972-), músico chileno, cantante y antiguo componente de Lucybell.
 Francisco González Bocanegra (1824-1861): poeta mexicano, escritor del Himno Nacional Mexicano.
 Francisco "Paco" González Díaz (1939-): sindicalista español.
 Francisco González Gamarra (1890-1972): artista peruano.
 Francisco González González (1922-): poeta español.
 Paco González (1966-): periodista español.
 Francisco González Guinán (1841-1932): historiador venezolano.
 Francisco González Ledesma (1927-2015): periodista español.
 Francisco González Manrique (†1747): militar español.
 Francisco González Paul Martínez (19??-): empresario y directivo mexicano.
 Francisco J. "Fran" González Pérez (1969-): futbolista español
 Francisco González Prieto (1859-1937): escritor español.
 Francisco González Rodríguez (1944-): expresidente del banco BBVA.
 Francisco González Sanchis (1913-2007): piloto de motociclismo español.
 Francisco González de la Vega e Iriarte (1901-1976): gobernador de Durango.
 Francisco González Gómez (1918-1990): caricaturista español.
 Francisco González: tenista paraguayo.
 Francisco González Sarrià (1959-): cantante español.
 Francisco Javier González (1905-1957): político argentino.

Autores de nombres científicos 

 González - Francisco González fl. 1877